Gromada Podgórze (powiat łomżyński)
 Podgórze (gromada w powiecie płockim)